Division I i ishockey 1959-60 var den 39. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 36. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien, hvor de fire hold spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle.

Mesterskabet blev vundet af Djurgårdens IF, som blev svenske mestre for tredje sæson i træk og syvende gang i alt. Det var første gang siden IK Göta vandt tre mesterskabet i træk fra 1928 til 1930, at et hold havde vundet tre mesterskaber i træk. Djurgårdens IF var blevet nr. 1 i Division I Syd og vandt derefter fem ud af de seks kampe i SM-serien – den sidste og betydningsløse kamp mod Skellefteå AIK blev sæsonens eneste nederlag. Sølvmedaljerne gik til Södertälje SK, der var endt på andenpladsen i Division I Syd, og som opnåede tre sejre og tre nederlag i SM-serien. Det var klubbens niende SM-sølv. Bronzemedaljerne blev vundet af Skellefteå AIK, som havde kvalificeret sig til SM-serien ved at slutte på andenpladsen Division I Nord, og som dermed vandt SM-bronze for første gang.

For første gang i ligans historie spillede holdene med reklamer på spilledragterne.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Slutspil

SM-serien

Spillere 

Djurgårdens IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Rolf Berggren (2. SM-titel)
 Tommy Björkman (3. SM-titel)
 Lars Björn (6. SM-titel)
 Per Hörberg (1. SM-titel)
 Gösta Johansson (6. SM-titel)
 Yngve Johansson (6. SM-titel)
 Karl Lilja (3. SM-titel)
 Owe Malmberg (3. SM-titel)
 Hans Mildh (3. SM-titel)
 Åke Rydberg (3. SM-titel)
 Gösta Sandberg (3. SM-titel)
 Leif Skiöld (1. SM-titel)
 Roland Stoltz (3. SM-titel)
 Kurt Thulin (2. SM-titel)
 Sven Tumba (5. SM-titel)
 Stig Tvilling (6. SM-titel)
 Eddie Wingren (2. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1959/60  
 Ishockeytabeller - 1959-60  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1960-1969  
 Hammarby IF - Historia - 1959/60  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1959/60

Noter 

1959-60
1959-60
Ishockey i 1959
Ishockey i 1960